Sundstein ist der Familienname folgender Personen:

 Jógvan Sundstein (* 1933), färöischer Politiker der Volkspartei (Fólkaflokkurin)
 Johan Sundstein (* 1993), dänischer professioneller E-Sportler